Bar Branch heißen folgende geographische Objekte:

 Bar Branch (Trussells Creek), Fluss im Greene County in Alabama, Vereinigte Staaten
 Bar Branch (Banister River), Fluss im Pittsylvania County in Virginia, Vereinigte Staaten